Gottschick ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Friedrich Gottschick (1807–1871), deutscher Lehrer und Klassischer Philologe
 Anna Martina Gottschick (1914–1995), deutsche Verlagslektorin und Kirchenlieddichterin
 Axel Gottschick (* 1953), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Florian Gottschick (* 1981), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Producer
 Friedemann Gottschick der Ältere (1928–2022), deutscher Kirchenmusiker

 Johannes Gottschick (1847–1907), deutscher Theologe
 Nils Gottschick (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Gottschick (* 1959), deutscher Dirigent, Komponist und Violinist